Ženská čtyřhra Nature Valley Classic 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal druhý nasazený, tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal německo-nizozemské turnajové čtyřky Annu-Lenu Grönefeldovou s Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej, respektive první z trávy. Sie vybojovala dvacátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Strýcovou to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (finále)

Pavouk

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2019
WTA Tour 2019